Суперку́бок Таджикистана () — соревнование по футболу, состоящее из одного матча, в котором играют обладатель Кубка Таджикистана и победитель Высшей лиги чемпионата Таджикистана предыдущего сезона. В случае, если Кубок и чемпионат выигрывает одна команда, то в игре за Суперкубок ей противостоит клуб, занявший второе место в чемпионате. Турнир организован в 2010 году, и с тех пор проводится регулярно в конце марта или в начале апреля, перед началом чемпионата Таджикистана.
Организуется совместно Федерацией футбола Таджикистана и Футбольной лигой Таджикистана.

Розыгрыши

Статистика

Примечания

Ссылки 
 fft.tj: Суперкубок Таджикистана